Regierung Borissow steht für folgende Regierungen in Bulgarien:

 Regierung Borissow I, von 2009 bis 2013
 Regierung Borissow II, von 2014 bis 2017
 Regierung Borissow III, seit 2017